Merlin - personagem do Ciclo Arturiano
Ou ainda:
 Merlin (banda) - grupo brasileiro que canta em esperanto
 Merlin (família de motores de foguete)
 Merlin (telessérie) - produzida pela BBC
 2598 Merlin - asteroide da cintura principal

Desambiguação